Александр Яркин:

 Яркин, Александр Владиславович (1986) — российский футболист.
 Яркин, Александр Дмитриевич (1969) — советский и российский футболист.